Distretto di Sofia – suddivisione amministrativa della Bulgaria
Regione di Sofia – suddivisione amministrativa del Madagascar